Масдар — отглагольное существительное (только в «восточных» языках)
 Масдар (город) — строящийся город в Объединённых Арабских Эмиратах